Friese-Green ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Friese-Greene (geboren als Claude Harrison Greene; 1898–1943), britischer Kameramann, Produzent und Regisseur
 Tim Friese-Greene, britischer Musiker und Musikproduzent
 William Friese-Greene (1855–1921; eigentlich William Edward Green), britischer Fotograf und Erfinder

Siehe auch:
 Friese (Familienname)
 Greene (Familienname)